Příjmení Lenk nese více různých osobností:

 Friedrich Lenk (1809–1877) – rakouský politik německé národnosti z Čech
 Jaroslav Samson Lenk (* 1956) – český folkový a trampský zpěvák, kytarista, textař a písničkář
 Tom Lenk (* 1976) – americký herec

Externí odkazy